De Grand Prix-wegrace van Japan 2018 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 21 oktober 2018 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

In de MotoGP werd Marc Márquez tot kampioen gekroond door de race te winnen, wat genoeg was om voldoende voorsprong te verkrijgen op zijn laatste rivaal Andrea Dovizioso, die in de voorlaatste ronde uit de wedstrijd crashte.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Oorspronkelijke winnaar Fabio Quartararo werd gediskwalificeerd omdat de bandenspanning van zijn motor niet aan de reglementen voldeed.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Japan